Владимир Иванович Лексовский (27 июля 1923 (по другим данным 1922), Тифлис, СССР — ?) — советский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР.

Биография 
Начинал свою карьеру во время войны. Юный Лексовский защищал ворота кутаисского «Торпедо». Затем ушёл на фронт.

После окончания войны один сезон отыграл в сталинградском «Тракторе», после которого он перебрался в московское «Торпедо». В составе «чёрно-белых» в 1949 году завоевал Кубок СССР.

Завершал свою карьеру футболиста в ивановском «Красном Знамени» и в московском «Метрострое», в системе которого работал инженером.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР (1): 1949

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Тбилиси
Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Мастера спорта СССР